Ухановка — название населённых пунктов на Украине:

 Ухановка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Ухановка — бывшее село в Кобелякском районе Полтавской области.